Флаг Новоторъя́льского района является официальным опознавательно-правовым знаком и служит, наряду с основным муниципальным символом района — гербом, его официальным символом на основании Устава муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» Республики Марий Эл Российской Федерации. Флаг утверждён 12 декабря 2006 года.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Новоторъяльский муниципальный район“ Республики Марий Эл представляет собой прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре композицию герба муниципального образования „Новоторъяльский муниципальный район“».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Новоторъяльского муниципального района.

Белая утка — финно-угорский космогонический символ мироздания и воплощения Создателя, выступает как традиционный символ самобытной культуры народа мари северо-западной стороны Марий Эл. Утка несёт значение символа-оберега района.

Белая конская дуга с колокольчиком — символизирует созидательный труд, а также торговый путь, проходящий по территории района. Марийский орнамент, украшающий дугу, обозначает бережное отношение к культурному наследию.

Рыба — символизирует районный рыбный промысел.

Белый цвет (серебро) — выступает как символ простоты, ясности, совершенства, чистоты, мудрости, мира и благородства. Белый — наиболее почитаемый цвет в традиционной культуре народа мари.

Синий цвет — символ чести и славы, искренности и истины, возвышенных устремлений и просвещения.

Примечания